Josefův Důl est un toponyme qui peut désigner :

Josefův Důl, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec ;
 Josefův Důl, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie